Enter Air — польская чартерная авиакомпания, головной офис которой находится в Варшаве. Она выполняет чартерные рейсы из аэропортов Польши и других европейских стран.

История 
25 апреля 2010 года Enter Air завершила свой первый рейс из Варшавы в Энфид.

Авиакомпания сотрудничает с крупными польскими туроператорами и выполняет рейсы в основном из Польши в популярные места отдыха туристов.

Флот 
По состоянию на январь 2019 года флот Enter Air состоит из следующих самолётов:

Направления

Примечания 

Авиакомпании Польши